Orlu kan syfta på:
 Orlu, Ariège
 Orlu, Eure-et-Loir